Рожан () — польский дворянский герб.

Описание 
В серебряном щите с серебряной каймой, железный якорь и три розы: по одной справа, слева и снизу якоря.

На щите золотая корона о пяти листах, украшенная тремя розами.

Герб используют 
Эдуард, Карл, Тит (Яков-Фридрих) Гофманы, г.Рожан, жалованы 11.04.1822 дипломом на потомственное дворянское достоинство Царства Польского

Литература 

 Juliusz Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich. Warszawa 1897
 
 
Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением розы
Гербы с изображением якоря